Barnim steht für: 
 Barnim, ein Höhenzug bzw. eine Landschaft in Brandenburg
 Amt Barnim-Oderbruch, Amt im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Landkreis Barnim, Landkreis in Brandenburg
 Barnim (Warnice), deutsch Barnimskunow, ein Dorf in der Gmina Warnice in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Barnim (Vorname), ein männlicher Vorname

 Altbarnim, Ortsteil von Neutrebbin, Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Neubarnim, Ortsteil von Letschin, Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Barnim ist der Name folgender Herrscher:

Barnim ist der Familienname folgender Personen:
 Therese von Barnim (1808–1878), Gemahlin des Prinzen Adalbert von Preußen; siehe: Therese Elßler
 Adalbert von Barnim (1841–1860), preußischer Offizier und beider Sohn

Siehe auch: 
 Barnim-Kaserne
 Barnim-Gymnasium Berlin
 Autobahndreieck Barnim
 Landkreis Niederbarnim
 Oberbarnim (Begriffsklärung)
 Barmin